Кáрлос Монсивáйс Асе́вес (; ,  — , ) — мексиканский писатель-эссеист, сценарист, литературный и художественный критик, составитель литературных антологий, один из виднейших латиноамериканских интеллектуалов эпохи.

Биография и творчество 
Потомок эмигрантов из Франции. Окончил Национальный автономный университет Мексики, изучал экономику, философию и литературу. Публиковался в крупнейших периодических изданиях Мексики. Главный редактор приложения «Культура» влиятельного журнала Siempre! (1972—1987). Автор многочисленных статей о политической жизни, литературе, кино, изобразительном искусстве, культуре Мексики, монографий о Хорхе Куэста, Марии Искьердо (1986), Сальвадоре Ново и Октавио Пасе (обе — 2000), Амадо Нерво (2002), Фриде Кало (2007).

Признание 
Лауреат многочисленных национальных и международных премий, среди которых — Премия Хуана Рульфо (2006). Почетный доктор ряда университетов Мексики и других стран Латинской Америки.

Литература 
 Egan L. Carlos Monsiváis: Cultura y crónica en el México contemporáneo. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
 Brondino L. Carlos Monsiváis à l'écoute du peuple mexicain. Paris; Budapest; Torino: l’Harmattan, 2004.
 Castañón A. Nada mexicano me es ajeno: seis papeles sobre Carlos Monsiváis. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005.
 Acercamientos a Carlos Monsiváis / José Bru, Dante Medina, Raúl Bañuelos (eds.). Guadalajara; Jalisco: Universidad de Guadalajara, 2006.
 El arte de la ironía: Carlos Monsiváis ante la crítica / Mabel Moraña, Ignacio Sánchez Prado (eds.), México: Era, 2007.
 La conciencia imprescindible. Ensayos sobre Carlos Monsiváis / Jezreel Salazar (ed.), México: Fondo Editorial Tierra Adentro, 2009

Примечания

Ссылки 
 Биография, библиография, интервью 
 НА сайте IMDB

Писатели Мексики
Эссеисты Мексики
Литературные критики Мексики
Кинокритики Мексики
Художественные критики Мексики
Журналисты Мексики
Эссеисты по алфавиту
Выпускники Национального автономного университета Мексики
Почётные доктора университета Сан-Маркос